Lattenkamp (Hamburg), een straat in Hamburg
Lattenkamp (metrostation), een station van de Hamburgse metro